Сиссель (, также возможно написание Сиссэль) — норвежское женское имя, вариант имени Сесилия.

Известные люди по имени Сиссель 
  (1947—2011), норвежский поэт и детский писатель.
  (род. 1953), норвежский дипломат
 , урожденная Бренн (род. 1951), норвежский гандболист.
  (род. 1956), норвежский бегун на длинные дистанции на пенсии.
  (род. 1965), норвежский политик от Консервативной партии
 Сиссель Хюрхебё (род. 1969), также известная как просто Сиссель, норвежская певица.
 , урожденная Херлофсон (род. 1931), норвежский писатель, литературный критик и журналист.
  (род. 1942), норвежский писатель, переводчик, драматург и профессор романских языков и литературы Тронхеймского университета.
  (род. 1945), норвежский журналист
  (род. 1977), норвежская джазовая вокалистка, саксофонистка и композитор
  (род. 1950), норвежский политик от Лейбористской партии
  (1928—2014), норвежская актриса.
  (род. 1963), норвежская художница-инсталлятор, наиболее известная своими работами с запахами.

Вымышленные персонажи 
 Сиссэль (персонаж), протагонист компьютерной игры Ghost Trick: Phantom Detective.

Еда 
 , который также называют «сиссельский хлеб» ()

Прочее 
 , дебютный альбом Сиссель Хюрхебё 1986 года.
 , альбом Сиссель Хюрхебё.
 Сэнди Сиссел (род. 1949), американский оператор, режиссер и продюсер.
 , судебный процесс 2014 г., оспаривающий Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении.
 Сиселла, шведское имя.

Примечания 

Страницы значений:Тёзки
Страницы значений по алфавиту
Страницы значений:Музыкальные произведения